Эгерский минарет () — османский минарет, расположенный в городе Эгер, в северной Венгрии. Это самый северный из сохранившихся минаретов эпохи османского владычества в Европе. Он имеет 40 метров в высоту и построен из красного песчаника. Минарет был возведён в начале XVII века как часть мечети Джами Кетуда и использовался для призыва мусульман к молитве (азан). Мечети больше не существует, но минарет сохранился как исторический памятник Венгрии и одна из главных достопримечательностей Эгера. Внутри строения находится 97-ступенчатая винтовая лестница, ведущая на балкон, расположенный на высоте в 26 метров и откуда открывается хороший вид на окружающий город.
 
Эгерский минарет — один из трёх сохранившихся до нынешних времён османских минаретов в Венгрии. Среди них он является самым высоким и находится в лучшем состоянии, чем другие (Эрдский и Печский). В 2016 году турку-мусульманину, жителю Эгера, позволили призывать мусульман на молитву с балкона минарета, впервые за 327 лет.

История 
Точные данные о времени постройки минарета до сих пор неизвестны. Османы завладели городом Эгером в 1596 году. Предположительно Эгерский минарет был построен в начале османского владычества в городе, в начале XVII века.

Мечеть Джами Кетуда 
Эгерский минарет был частью мечети Джами Кетуда, которая была упомянута Эвлией Челеби, посетившим Эгер в 1664 году, когда тот ещё оставался под властью Османской империи.

Османы были изгнаны из Эгера в 1687 году австрийской имперской армией во главе с Карлом Лотарингским. Мечеть была преобразована в католическую церковь, посвящённую святому Иосифу. В 1726 году здание бывшей мечети было преобразовано в госпиталь братьев милосердия. Окончательно оно было снесено в 1841 году, а на его месте была построена нынешняя церковь мученика святого Себастьяна в Эгере..

Практически ничего неизвестно о мечети времён Османской империи, за исключением краткой записи Эвлии Челеби. Однако более подробное описание мечети можно найти из более поздних описаний, после её преобразования в церковь святого Иосифа. Горове, а затем Ференц Мезарош оставили некоторые сведения о здании бывшей мечети, когда это была церковь, вместе с минаретом. Согласно им, мечеть имела в плане правильный квадрат, за исключением нескольких мелких архитектурных деталей. Она представляла собой турецкое сооружение из камня с резными окнами и дверями. Мечеть была сложена из того же красноватого песчаника, что и минарет, и покрыта сводчатой крышей или куполом (согласно Горове). За главным фасадом мечети находился внутренний двор, отделанный полированным камнем. Минарет, согласно описанию Ференца Мезароша, являлся неотъемлемой частью мечети.

Попытка сноса минарета 
После того, как с османских правлением в городе было закончено, была предпринята попытка снести минарет. После того, как человеческой силы оказалось недостаточно, была предпринята попытка повалить его с помощью 400 волов с верёвками, прикреплёнными к строению. Когда минарет устоял после всех попыток его снести, его оставили, установив крест поверх полумесяца, который также был сохранён. Он остаётся единственным сохранившимся минаретом из примерно 17, возведённых в Эгере за 91 год османского правления в нём. Старая иллюстрация XVII века города демонстрирует обилие минаретов в городе.

Сохранение минарета 

В начале XIX века крыша минарета обрушилась в результате удара молнии. Это ухудшило состояние здания. В 1829 году по распоряжению архиепископа Эгера Янош Ласло Пиркера на минарете была установлена жестяная крыша, сохранив его от полного разрушения. В 1897 году Национальным комитетом памятников были проведены реставрационные работы на минарете в соответствии с планами Иштвана Меллера. В 1962 году Национальная инспекция по памятникам провела ряд незначительных работ по реконструкции.

Ранее минарет воспринимался как символ оккупации, ныне он олицетворяет хорошие отношения между Венгрией и Турцией.

В 2016 году местному турку Демиру Хикмету было разрешено стать муэдзином минарета и выполнить азан. Он поднимался на башню три раза в неделю в шёлковом кафтане и призывал мусульман к молитве с балкона минарета. Это случилось впервые за 327 лет.

Минарет был реконструирован в 2018 году из-за ухудшения своего состояния в предшествующие годы, которое значительно снизило его несущую способность и поставило памятник под угрозу. Он был закрыт для посетителей на время ремонта и снова открылся летом 2018 года. Во время ремонта была обнаружена керамическая посуда, относящаяся к османской эпохе.

Архитектура 

Эгерский минарет в своём плане имеет 14 сторон, что делает его необычной и очень прочной конструкцией. Он построен с использованием резного красноватого песчаника и имеет 40 метров в высоту. Внутри находится узкая винтовая лестница с 97 ступенями, ведущими на балкон минарета. Балкон минарет, окружающий башню, расположен в 26 метрах от земли.

Вход в минарет находится с северной стороны подножия минарета. Первоначально он не был открыт, так как вход располагался внутри мечети. Пространство внутри минарета — небольшое с крутой узкой каменной лестницей, ведущей на балкон. Вход на балкон обращён в сторону Мекки.

Снизу балкон и кровлю украшают кольца орнаментов.

Туризм 
Минарет Эгера — популярная туристическая достопримечательность города. Путешественникам разрешено подниматься на балкон минарета и любоваться панорамой окружающего города и замка Эгер.

Примечания 

Архитектура Османской империи
Минареты
Эгер